Gens Nònia: tots els seus portadors rebien el nomen de Noni.
 Noni (Morinda citrifolia), fruit del noni, planta del gènere Morinda.